Рогавка — станция Октябрьской железной дороги в посёлке Тёсово-Нетыльский Новгородского района Новгородской области
 Рогавка — бывшая деревня в Новгородском районе Новгородской области, ныне вошедшая в состав посёлка Тёсово-Нетыльский